Künstlerwerkstatt steht für:

 Atelier
 Gemeinschaft bildender Künstler, siehe Malerschule (Kunstgeschichte)  
 Künstlerwerkstatt, Gründungsname von Lothringer13, Kultureinrichtung in München